Yves Rocher ist der Name folgender Personen:

* Yves Rocher (Unternehmer) (1930–2009), französischer Unternehmer

Yves Rocher bezeichnet:

 Groupe Yves Rocher, die von Yves Rocher gegründete Unternehmensgruppe